A Bolívia participou pela primeira vez dos Jogos Olímpicos em 1936.  A nação tem enviado atletas para participarem dos Jogos Olímpicos de Verão em todas as edições desde 1964, exceto quando participaram do  Boicote de 1980.  A nação já participou dos Jogos Olímpicos de Inverno em várias ocasiões desde 1956, mas não disputa desde 1992.

Até 2018, nenhum atleta da Bolívia havia ganhado uma medalha Olímpica.

O Comitê Olímpico Nacional da Bolívia foi criado em 1932 e reconhecido pelo COI em 1936.

Quadros de medalhas

Quadro de Medalhas por Jogos de Verão

Quadro de Medalha por Jogos de Inverno

Ver também 
 :Categoria:Desportistas Olímpicos da Bolívia

Referências 
 

 
Olimpiadas